Segundo Víctor Ibarbo Guerrero (Tumaco, 19 mei 1990) is een Colombiaans voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij debuteerde in 2010 in het Colombiaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Ibarbo debuteerde op 20 april 2008 in het betaald voetbal in het shirt van Atlético Nacional, waarmee hij het die dag opnam tegen Envigado Fútbol Club. Die Colombiaanse club verkocht hem in juli 2011 na meer dan honderd competitiewedstrijden in het eerste team aan Cagliari. Hiervoor speelde hij in de volgende drieënhalf jaar eveneens meer dan honderd competitiewedstrijden. Cagliari verhuurde Ibarbo in februari 2015 voor een half jaar aan AS Roma. In juli 2015 verlengden de ploegen de huurperiode tot medio 2016. AS Roma kreeg daarbij een optie om Ibarbo na afloop van het seizoen voor acht miljoen euro te kopen. De Italiaanse club stuurde hem twee maanden later door naar Watford om daar een jaar op huurbasis te spelen. Reeds in januari 2016 besloot Ibarbo om op tijdelijke basis terug te keren naar zijn ex-club Atlético Nacional.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Ibarbo debuteerde op 27 mei 2010 in het Colombiaans voetbalelftal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zuid-Afrika (1–2). Hij speelde de gehele eerste helft, waarna hij na rust gewisseld werd. Op 14 november 2013 maakte Ibarbo in zijn vijfde interland, die ruim drie jaar na zijn vierde interland volgde, zijn eerste interlanddoelpunt (0–2) tegen België. In mei 2014 werd hij door bondscoach José Pékerman opgenomen in de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. In drie duels kwam Ibarbo in actie, waaronder ook de verloren kwartfinale tegen Brazilië (2–1). Zijn voormalige clubgenoot Mauricio Pinilla (Chili, van 2012 tot 2014 actief bij Cagliari) was ook actief op het toernooi. In 2015 nam Ibarbo met Colombia deel aan de Copa América 2015, waar de kwartfinale van Argentinië na strafschoppen werd verloren.

Erelijst
 Atlético Nacional
Torneo Apertura (1): 2011
Superliga Colombiana (1): 2016
CONMEBOL Libertadores (1): 2016

Referenties 

Colombiaans voetballer